Chokecherry Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Chokecherry Lake (Michigan)
 Chokecherry Lake (Minnesota)
 Chokecherry Lake (Nebraska)
 Chokecherry Lake (North Dakota)